Everett Township peut désigner les townships suivants, aux États-Unis :

  du comté de Newaygo dans le Michigan.
 Everett Township, un township inactif du comté de Cass dans le Missouri.
  du comté de Burt dans le Nebraska.
  du comté de Dodge dans le Nebraska.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships